La Chiesa ima više značenja:
 La Chiesa, Arezzo
 La Chiesa, Treviso